La gara di nuoto 100 metri stile libero femminili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 29 e 30 marzo presso la Rod Laver Arena di Melbourne.

Accreditate alla partenza 135 atlete.

La competizione è stata vinta dalla nuotatrice australiana Lisbeth Lenton, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'olandese Marleen Veldhuis e alla tedesca Britta Steffen.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Durante l'evento sono stati migliorati i seguenti record:

Risultati

Batterie 
I migliori 16 tempi accedono alle semifinali

Semifinali
I migliori 8 tempi accedono alla finale

Finale 

DNS= Non partita
DSQ= Squalificata

Collegamenti esterni
   
   
   
   

Stile libero 100 F